Био једном један рунолист () је немачки марш написан 1941. године. Марш је написао Хермс Нил, композитор великог броја немачких војних маршева и песама. Марш је написан за Копнену војску Трећег рајха. Музика и текст су писани по традиционалним мотивима јужне Немачке. У послератним годинама ову песму су почели да изводе немачки певачи народне музике (Францл Ланг).
Марш је посвећен рунолисту.

Текст 

Немачке песме